Кассирский — еврейская фамилия.

 Кассирский, Генрих Иосифович (1929—2013) — российский кардиолог, профессор, сын И. А. Кассирского.
 Кассирский, Иосиф Абрамович (1898—1971) — советский терапевт и гематолог, академик АМН СССР.
 Кассирский, Израиль Семенович (Ихиель Зельманович) (1918—?) — художник прикладного искусства.